Sterrenberg (Arnhem), een wijk in Arnhem
Sterrenberg (Roermond), een wijk in Roermond
Sterrenberg (Zeist), een gehucht in de gemeente Zeist
De Sterrenberg, een molen in Nijeveen, Drenthe
een voormalig Gronings waterschap, zie: Helpman (waterschap)
de andere naam van de Prins Willemberg